Егор-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Егор-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°51’с. ш. 126°26’в. д..
 Егор-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 67°34’с. ш. 152°47’в. д..
 Егор-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°09’с. ш. 122°02’в. д..
 Егор-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 72°58’с. ш. 106°25’в. д..

Примечания

См. также 
Иван-Кюель